Damernas 50 meter frisim vid världsmästerskapen i simsport 2022 avgjordes mellan den 24 och 25 juni 2022 i Donau Arena i Budapest i Ungern.

Svenska Sarah Sjöström tog guld efter ett lopp på 23,98 sekunder, vilket var hennes totalt 19:e individuella VM-medalj i karriären. Silvret togs av polska Katarzyna Wasick och det blev delat brons mellan australiska Meg Harris och amerikanska Erika Brown.

Rekord
Inför tävlingens start fanns följande världs- och mästerskapsrekord:

Resultat

Försöksheat
Försöksheaten startade den 24 juni klockan 09:00.

Semifinaler
Semifinalerna startade den 24 juni klockan 18:17.

Final
Finalen startade den 25 juni klockan 18:47.

Referenser

Världsmästerskapen i simsport 2022